Назив Војско може се односити на:

 Војско (Водице), насељено мјесто у општини Водице, Република Словенија;
 Војско (Идрија), насељено мјесто у општини Идрија, Република Словенија;
 Војско (Козје), насељено мјесто у општини Козје, Република Словенија;